Machang (amban), vice-amban in Tibet van 1764 tot 1767
 Machang (district), een district in de Maleisische deelstaat Kelantan
 Machang (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Machang